John Chapman (1774-1845), botaniste américain connu sous le nom Johnny Appleseed.
 John Chapman (1865-1933), moine, prêtre et théologien anglais.
 John M. Chapman (1877-1947), coureur cycliste américain et organisateur d’événements sportifs.
 John Chapman (1927-2001), dramaturge et acteur anglais.
 John Otho Chapman (1931-2011), homme politique provincial canadien.
 John A. Chapman (1965-2002),  militaire américain.
 John Chapman , joueur néo-zélandais de rugby à XIII et universitaire en France.
  (1921-1979), chercheur spatial canadien.
 John Chapman,  évêque anglican canadien.